Коломі́єць — українське прізвище.

А 
 Коломієць Алла Миколаївна (* 1964) — доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.
 Коломієць Анатолій Анатолійович (* 1976) — український футболіст, півзахисник.
 Коломієць Анатолій Панасович (1918 —1997) — український композитор;
 Коломієць Анатолій Федорович (* 1944) — український історик і статистик футболу, спортивний журналіст, письменник.
 Коломієць Андрій Володимирович (* 1994) — український політичний в'язень, учасник Революції гідності.
 Коломієць Артем Михайлович (1964) — український сьоґіст;

Б 
 Коломієць Богдан Олександрович (1995—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Коломієць Віталій Валентинович (1970—2014) — солдат резерву, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

 Коломієць Віталій Гнатович (13. 03. 1937) — перекладач.

 Коломієць Віра Порфирівна (1918 — ?) — українська радянська діячка, вчителька неповної середньої школи. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Коломієць Віра Титівна (1922—1993) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Коломієць Віталій Олегович (* 1992) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коломієць Володимир
 Коломієць Володимир Валерійович (* 2001) — український футболіст, воротар «„Чайка“».
 Коломієць Володимир Євпатійович (1940) — український архітектор;
 Коломієць Володимир Родіонович (1935—2017) — український поет;
 Коломієць Володимир Хомич (1938—2010) — радянський, український політичний діяч.
 Коломієць В'ячеслав Володимирович (* 1974) — український футболіст, захисник.

Д 
 Коломієць Дар'я Юріївна ( 1988) — українська теле-, радіоведуча, діджей, модель.
 Коломієць Дмитро Валерійович (1983—2022) — український військовий льотчик-винищувач (майор), учасник російсько-української війни. Герой України (2022, посмертно).

І 
 Коломієць Іван Сергійович (1948) — український поет.
 Коломієць Ігор Петрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коломієць Інна Антонівна (1921—2005) — заслужений художник України, скульптор.

Л 
 Коломієць Лада Володимирівна (1967) — український перекладознавець, перекладач, літературознавець.
 Коломієць Леонід Володимирович (* 1961) — доктор технічних наук, професор, заслужений працівник сфери послуг України.
 Коломієць Лідія Іванівна (1929) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.

М 
 Коломієць Марина Сергіївна — фахівець відділу Національного палацу мистецтв «Україна» (Київ), заслужений діяч мистецтв України.
 Коломієць Микола Григорович (1919—1998) — доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки РРФСР.
 Коломієць Микола Іванович (* 1941) — український поет і різбяр. Член Національної спілки письменників України.
 Коломієць Микола Петрович (1942—2009) — Народний артист України.
 Коломієць Микола Пилипович (1936—2008) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Коломієць Микола Степанович (1915—1994) — український радянський архітектор і мистецтвознавець, доктор архітектури.
 Коломієць Михайло Маркович — Герой Соціалістичної Праці.
 Коломієць Михайло Петрович (1958—2002) — засновник Інформаційного агентства «Українські новини».

Н 
 Коломієць Наталія Анатоліївна (1963—2014) — українська поетеса.

О 
 Коломієць Оксана Валеріївна (1982) — бандуристка, солістка Львівської обласної філармонії.
 Коломієць Олег Валерійович (* 1989) — заслужений майстер спорту України з гирьового спорту.
 Коломієць Олександр Васильович (1976—2014) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коломієць Олександр В'ячеславович — генерал-майор ЗСУ, колишній помічник міністра оборони України Єханурова, колишній обласний військовий комісар Донецької області (займав посаду 19 років), зрадив Україну і перейшов на бік терористів ДНР.
 Коломієць Олександр Олександрович (1989—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коломієць Олександр Павлович (1885—1938) — член Української Центральної Ради.
 Коломієць Олексій Олександрович (1921—1996) — єфрейтор, учасник нацистсько-радянської війни.
 Коломієць Олексій Федотович (1919-1994) — український драматург.
 Коломієць Ольга Василівна (* 1973) — українська волейболістка.
 Коломієць Ольга Володимирівна (1964) — українська художниця. Член Національної спілки художників України.
 Коломієць Ольга Кирилівна — український радянський вчений-селекціонер.

П 
 Коломієць Павло (1900—1930) — український поет, представник Розстріляного відродження.
 Коломієць Петро:
 Коломієць Петро Веремійович (* 1929) — український вчений-історик бібліотечної справи, книгознавець, бібліотекознавець, бібліограф.
 Коломієць Петро Григорович (1943) — український підприємець, заступник голови правління ВАТ «Укртранснафта» в м. Києві.
 Коломієць Петро Іванович — сержант Робітничо-селянської Червоної Армії, Герой Радянського Союзу (1944).
 Коломієць Петро Леонтійович (1917—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Коломієць Петро Опанасович — український письменник, журналіст;

Р 
 Коломієць Ростислав Григорович (1942) — театральний критик, історик театру, режисер,

С 
 Коломієць Сергій Аркадійович — український лікар-фізіотерапевт.

Т 
 Коломієць Тамара Панасівна (1935) — українська поетеса.
 Коломієць Трохим Калинович (1894—1971) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.

Ф 
 Коломієць Федір Степанович (1910—1994) — секретар ЦК КП Казахстану. Член Бюро ЦК КП Казахстану. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Коломієць Федір Федорович, позивний «Металург» (1981—2014) — український військовик, боєць 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар».

Ю 
 Коломієць Юрій Панасович (1925—2014) — партійний і державний діяч УРСР.

Див. також 
 Коломієць (рід)
 Коломієць (річка)
 Коломиєць
 Коломоєць
 Коломієць Володимир

Примітки 

Українські прізвища